Карлос Лусиано Араухо (; 19 ноября 1981, Мендоса) — аргентинский футболист, защитник клуба «Уракан».

Клубная карьера 
Карлос Араухо начинал свою карьеру футболиста в аргентинском клубе «Индепендьенте Ривадавия», выступавшем в Примере B Насьональ. Летом 2002 года он перешёл в другой клуб лиги «Атлетико Рафаэла», который по итогам сезона 2002/03 вышел в Примеру.

3 августа 2003 года Араухо дебютировал в аргентинской Примере, выйдя в стартовом составе в гостевом поединке против «Кильмеса». Летом 2004 года он перешёл в «Расинг» из Авельянеды, год спустя — в «Эстудиантес». Летом 2006 года Араухо подписал контракт с командой «Ньюэллс Олд Бойз». 30 сентября 2006 года Араухо забил свой первый гол на высшем уровне, сравняв счёт в гостевой игре с «Колоном». Далее он выступал за аргентинские клубы «Олимпо» и «Уракан». Летом 2009 года Араухо впервые в своей карьере перешёл в иностранный клуб, в греческий АЕК. Отыграв один сезон в Европе он вернулся в Аргентину, в начале 2011 года заключив соглашение с «Ланусом», где играл следующие 5 лет.

Достижения 
 «Ланус»
 Обладатель Южноамериканского кубка (1): 2013

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на worldfootball.net
 

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Индепендьенте Ривадавия»
Игроки ФК «Атлетико Рафаэла»
Игроки ФК «Расинг» Авельянеда
Игроки ФК «Эстудиантес»
Игроки ФК «Ньюэллс Олд Бойз»
Игроки ФК «Олимпо»
Игроки ФК «Уракан»
Игроки ФК АЕК Афины
Игроки ФК «Ланус»